Hyla heinzsteinitzi – gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych, krytycznie zagrożonego wyginięciem.

Występowanie 
Ten bliskowschodni płaz żyje w Izraelu, w okolicach Jerozolimy, na terenie Autonomii Palestyńskiej. Zanotowano jego obecność w trzech lokalizacjach, jednakże obecnie w żadnej z nich już się go nie spotyka. Chociażby w rezerwacie Mamilla nie ma już dla niego odpowiedniego siedliska.

Status 
Odnotowano spadek liczebności gatunku, który uznaje się za krytycznie zagrożony wyginięciem. Przyczyniają się do tego zniszczenie środowiska naturalnego na jego niewielkim obszarze występowania oraz rozdrobnienie populacji.

Jak inne płazy, zwierzę podlega ochronie prawnej w Izraelu, jednak wysiłki w celu uratowania gatunku nie przynoszą efektów.

Przypisy 

Rzekotkowate
Płazy Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2007 roku